Háj (doorverwijspagina), gemeenten in Slowakije
hadj, pelgrimstocht naar Mekka